Jacobi puede estar haciendo referencia a:

Conceptos matemáticos 
 Símbolo de Jacobi
 Método de Jacobi

Personas 
 Abraham Jacobi (1830-1919): pediatra estadounidense
 Carl Gustav Jakob Jacobi (1804-1854): matemático alemán 
 Carl Jacobi (1908–1997): autor estadounidense
 Derek Jacobi (1938-): actor inglés
 Friedrich Heinrich Jacobi (1743-1819): filósofo alemán
 Johann Georg Jacobi (1740–1814): poeta alemán
 Jolande Jacobi (1890-1973): psicóloga suizo alemana
 Lotte Jacobi (1896-1990): fotógrafo alemán
 Lou Jacobi (1913-2009): actor canadiense
 Mary Corinna Putnam Jacobi (1842–1906): médica inglesa-estadounidense, escritora, sufragista; mujer de Abraham Jacobi
 Moritz von Jacobi (1801–1874): ingeniero prusiano-ruso
 Valery Jacobi (1834–1902): pintor ruso
 Victor Jacobi (1883–1921): compositor húngaro

Autores de nombres científicos 
 Georg Albano von Jacobi (1805-1874): botánico alemán

Astronomía 
 Jacobi, cráter lunar
 Jacobi, asteroide (12040)
(ambos deben su nombre a Carl Gustav Jakob Jacobi)